Up — одиннадцатый студийный альбом американской альтернативной рок-группы R.E.M., был издан в 1998 году. Это первый лонгплей группы без постоянного барабанщика Билла Берри, который покинул группу в октябре 1997 года, руководствуясь собственными интересами. Вместо него, в ходе записи были задействованы сессионные ударники и драм-машины.

Список композиций 
Все песни написаны Питером Баком, Майком Миллзом и Майклом Стайпом, за исключением отмеченных.
Первая сторона — «Верхняя сторона»
 «Airportman» — 4:12
 «Lotus» — 4:30
 «Suspicion» — 5:36
 «Hope» (Леонард Коэн, Бак, Миллз, Стайп)1 — 5:02
 «At My Most Beautiful» — 3:35
 «The Apologist» — 4:30
 «Sad Professor» — 4:01
 «You’re in the Air» — 5:22

Вторая сторона — «Нижняя сторона»
 «Walk Unafraid» — 4:31
 «Why Not Smile» — 4:03
 «Daysleeper» — 3:40
 «Diminished» — 6:01
 Включает в себя короткий отрывок, под названием «I’m Not Over You» (начинается с 4:59). Стайп поёт его и аккомпанемирует себе на акустической гитаре, после завершения основной песни.
 «Parakeet» — 4:09
 «Falls to Climb» — 5:06

Примечания 
1 Коэн не принимал непосредственного участия в написание песни. Но группа отметила его в числе авторов песни, из-за её сходства с мелодией и лирической структурой композиции «Suzanne», Леонарда.

Участники 
R.E.M.
Питер Бак – бас-гитара, гитара, клавишные, перкуссия
Майк Миллз – клавишные, гитара, бас-гитара, бэк-вокал
Майкл Стайп – вокал, гитара

Дополнительные музыканты
Барретт Мартин – перкуссия
Скотт Маккоги – клавишные, перкуссия
Джоуи Веронкер – ударные, перкуссия

Производство
Найджел Годрич – звукоинженер
Пэт Маккарти – продюсирование

Хит-парады 

Альбом

Альбом в конце года

Примечания 

Альбомы R.E.M.
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы на английском языке